Oceanic peut faire référence à : 

 Plusieurs paquebots :
 Oceanic, paquebot de la White Star Line mis en service en 1871
 Oceanic lancé en 1899, réquisitionné en 1914, il coula après avoir heurté des rochers au large de l'Écosse.
 Oceanic, paquebot imaginé pour la White Star Line mais projet abandonné au début des années 1930
 SS Oceanic, lancé en 1950 sous le nom SS Independence
 SS Oceanic, lancé en 1965 et encore en service

 Océanic de Rimouski, une franchise de la Ligue de hockey junior majeur du Québec
 Oceanic Airlines ou Oceanic Airways, le nom d'une compagnie aérienne fictive plusieurs fois utilisée dans des films et séries télé.
 Hôtel Océanic un palace à Saint-Georges-de-Didonne en Charente Maritime dans les années 1920-1930.